Команды 37 стран подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1938 года, претендуя на 16 мест в финальном турнире. Впервые обладатель титула (чемпион мира) и страна, принимающая чемпионат, получили путёвки автоматически. Таким образом, Франция (хозяйка чемпионата) и Италия (чемпион мира) получили путёвки в финальный турнир автоматически, оставив для розыгрыша 14 мест.

В связи с гражданской войной в Испании, Испания отказалась от участия в чемпионате. Оставшиеся 34 команды были разбиты на 12 групп (по территориальному принципу):

 Группы с 1 по 9 — Европа: 11 путёвок для 23 стран (включая Египет и Палестину).
 Группы 10 и 11 — Америка: 2 путёвки для 9 стран.
 Группа 12 — Азия: 1 путёвка для 2 стран.
Однако, в связи с неучастием выигравшей путёвку Австрии, которая была аннексирована Германией, только 15 стран участвовали в финальном турнире. ФИФА не предложила путёвку Австрии команде, занявшей второе место в её группе (Латвии).

21 команда сыграла хотя бы по одному матчу в отборочном турнире. Были сыграны 22 матча отборочного турнира, забито 96 мячей (в среднем 4,36 за матч).

Первоначально было определено, что финальный турнир чемпионата мира будет проходить по очереди на двух континентах — в Южной Америке и в Европе. Однако Жюль Риме, организатор чемпионата, убедил ФИФА провести финал во Франции, своей родной стране. После такого решения многие американские страны, включая Аргентину (наиболее вероятного кандидата на проведение чемпионата), Колумбию, Коста-Рику, Сальвадор, Мексику, Голландскую Гвиану, Уругвай и Соединённые Штаты, снялись с отборочного турнира или не стали подавать заявки на участие в нём.

Участники отборочного турнира

Формат 
12 групп играли по разным правилам:
 Группа 1 состояла из 4 стран. Команды играли друг с другом по одному матчу. Две лучшие сборные в группе получали путёвки.
 Группы 2, 3, 4, 7, 10 и 12 состояли из 2 стран каждая. Команды играли два матча (дома и в гостях). Победители групп получали путёвки.
 Группа 5 состояла из 2 стран. Команды встречались в одном матче на нейтральном поле. Победитель получал путёвку.
 Группы 6 и 8 состояли из 3 стран каждая. Розыгрыш проходил в два этапа:
 Первый этап: Сильнейшая команда каждой группы автоматически попадала сразу во второй этап. Оставшиеся в каждой группе две сборные играли по два матча (дома и в гостях), победители попадали во второй этап.
 Второй этап: Сильнейшие команды групп дома играли один матч против победителей первого этапа. Победители этих матчей получали путёвки.
 Группа 9 состояла из 3 стран. Команды играли друг с другом по одному матчу. Две лучшие сборные в группе получали путёвки.
 Группа 11 состояла из 7 стран. Победитель группы получал путёвку.

Группа 1

Группа 2

Группа 3 

Польша заняла первое место по соотношению мячей.

Группа 4 

Египет снялся, Румыния получила путёвку автоматически.

Группа 5

Группа 6

Первый этап

Второй этап

Группа 7

Группа 8

Первый этап

Второй этап

Группа 9

Группа 10 

Аргентина снялась, поэтому Бразилия получила путёвку автоматически.

Группа 11 

США, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Сальвадор и Голландская Гвиана снялись, поэтому Куба получила путёвку автоматически.

Группа 12 

Япония снялась, поэтому Голландская Ост-Индия получила путёвку автоматически.

Бомбардиры

Участники финального турнира 

 Австрия снялась после отборочного турнира.
 Франция получила путёвку автоматически, как хозяйка чемпионата.
 Италия получила путёвку автоматически, как чемпион мира.
 Курсивом обозначает вице-чемпион мира .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира FIFA — Отборочный турнир 1938 года 
 RSSSF — Отборочный турнир 1938 года

1938